Tanimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumi Tanimoto (* 1981), japanische Jūdōka
 Masanori Tanimoto (* 1945), japanischer Politiker
 Takayoshi Tanimoto (* 1975), japanischer Sänger
 Tanimoto Matarō (1889–1942), Vizeadmiral der Kaiserlich Japanischen Marine
 Shunsuke Tanimoto (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Tanimoto (* 1966), japanischer Politiker
 Tanimoto Tomeri (1867–1946), japanischer Pädagoge